Jan Schindler (1802–1890) – polski teolog, ksiądz i polityk, prezes Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa
 Jan Schindler – polski narciarz, skoczek narciarski
 Jan Schindler – czeski wioślarz